Лос Амолес има више значења:

 Лос Амолес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Амолес (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Амолес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Амолес, Ла Реха (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Амолес (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Амолес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Амолес (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Амолес (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Амолес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Амолес (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Амолес (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амолес (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амолес (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амолес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амолес, Бахио де лос Амолес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амолес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амолес (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амолес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Амолес (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Амолес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Амолес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Амолес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Амолес (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Амолес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Амолес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Амолес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Амолес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Амолес (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Амолес (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику